Il doppio del torneo di tennis AEGON Pro Series Foxhills 2012, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrici Nicha Lertpitaksinchai e Peangtarn Plipuech che hanno battuto in finale Ivonne Cavalle-Reimers e Nicola Slater 6-2, 7-5.

Teste di serie 

 Diāna Marcinkēviča /  Samantha Murray (primo turno)
 Naomi Broady /  Emily Webley-Smith (primo turno)

 Nicha Lertpitaksinchai /  Peangtarn Plipuech (campionesse)
 Anna Fitzpatrick /  Jade Windley (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

AEGON Pro Series Foxhills 2012